Als Europameisterschaft 1932 oder EM 1932 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1932 stattfanden:

 Dreiband-Europameisterschaft 1932 in Amsterdam (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1932 in Davos (Schweiz)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1932 
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1932 in Paris (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1932 in Berlin (Deutsches Reich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1932 in Rom (Italien)
 Ruder-Europameisterschaften 1932 in Belgrad (Jugoslawien)

!
1932